Алекса́ндр Серге́евич Гри́шин:
 Гришин, Александр Сергеевич (1891—1937) — политработник, армейский комиссар 2-го ранга.
 Гришин, Александр Сергеевич (1920—1970) — Герой Советского Союза.
 Гришин, Александр Сергеевич (род. 1971) — советский и российский футболист, тренер.